Shaki, città dell'Azerbaigian
Distretto di Shaki, distretto dell'Azerbaigian
Shaki, villaggio dell'Armenia
Shaki, città della Nigeria
Diminutivo della cantante Shakira